Franzmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Franzmeier (* 1966), österreichischer Schauspieler
 Otto Franzmeier (1885–1980), deutscher Lehrer und Schriftsteller